Spiller ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Spiller (* 1964), deutscher Agrarwissenschaftler
 Andrés Spiller (* 1946), argentinischer Oboist, Dirigent und Musikpädagoge
 Andri Spiller (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler
 Bill Spiller (1913–1988), US-amerikanischer Golfspieler
 C. J. Spiller (* 1987), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Cristiano Spiller (* 1975), italienischer Diskjockey
 Elkan Spiller (* 1963), deutscher Regisseur
 Else Züblin-Spiller (1881–1948), Schweizer Journalistin und Abstinenzlerin
 Frederick Spiller (1884–1953), britischer Boxer 
 Hans Spiller (1923–2014), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Jakob Spiller (1741–1793), deutscher Kirchenmaler
 Jörg-Otto Spiller (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Jürg Spiller (1913–1974), Schweizer Kunsthistoriker, Bibliothekar, Maler, Sammler und Autor
 Ljerko Spiller (1908–2008), argentinischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Marjorie Spiller (1897–1942), britische Schauspielerin und Pilotin
 Natalja Dmitrijewna Spiller (1909–1995), sowjetisch-russische Sopran-Opernsängerin und Hochschullehrerin
 Paul Bassen-Spiller (1892–1962), estnischer Oberst
 Philipp Spiller (1800–1879), deutscher Physiker, Mathematiker und Philosoph
 Richard Georg Spiller von Hauenschild (1825–1855), deutscher Schriftsteller, siehe unter seinem Pseudonym Max Waldau
 William Gibson Spiller (1863–1940), US-amerikanischer Neurologe und Neuropathologe

Sonstiges:
 Dorf im Landkreis Löwenberg in Schlesien, siehe Pasiecznik
 Spiller Cove, Bucht der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis